Fruitland kan syfta på:

 Fruitland, Idaho
 Fruitland, Iowa
 Fruitland, Maryland